Kostel je lahko:
 grad Kostel, grad na Kostelskem v južni Sloveniji
Kostel, vas ob istoimenskem gradu
Občina Kostel 
Kostel, Pregrada (Hrvaška)
Kostel Pribićki (Hrvaška)

Glej tudi 

 Kostelsko (pokrajina ob Kolpi)
Kostelsko, Krapinsko-zagorska županija (Hrvaška)
Kostelska rakija
Kaštel (razločitev)
 Kaštelir